«Забойный реванш» () — спортивная комедия режиссёра Питера Сигала с Сильвестром Сталлоне и Робертом Де Ниро в ключевых ролях. Премьера в США состоялась 25 декабря 2013 года, в России — 16 января 2014.

Сюжет 
Двух старых соперников по боксу уговаривают вернуться из отставки, чтобы они бились друг с другом в финальном бою — 30 лет спустя после их последнего поединка. Особого драматизма этому противостоянию придаёт давнее соперничество не только на ринге, но и на любовном фронте. Противникам уже за 60, но амбиции и боевой дух всё те же.

В ролях

Создание 
Съёмки фильма проходили в Новом Орлеане с конца августа 2012 по март 2013 года.

Первоначально премьера фильма в США была назначена на 10 января 2014 года.

Сильвестр Сталлоне и Роберт Де Ниро уже играли боксёров: Сталлоне — Рокки Бальбоа в «Рокки» — и его в сиквелах, Де Ниро — Джейка Ламотту в «Бешеном быке», а также оба снимались вместе в фильме «Полицейские». В фильме есть несколько сюжетных отсылок, как к «Рокки», так и к «Бешеному быку».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы США 2013 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2013 года
Фильмы о боксе
Фильмы на английском языке
Фильмы Warner Bros.